Виктор Кочетков:
 Кочетков, Виктор Иванович (1923—2001) — советский и российский поэт, переводчик.
 Кочетков, Виктор Дмитриевич (1935—2010) — советский и российский инженер в области электропривода, заслуженный машиностроитель Российской Федерации.